Eduardo Bruno può riferirsi a:

 Eduardo Bruno (1944-), scultore e medaglista italiano
 Eduardo Bruno (1951-), politico italiano